— железнодорожная станция на линиях Кэйо и Такао, расположенная в городе Хатиодзи.

История 
Станция была открыта 24 марта 1925 года как остановка на линии Gyokunan Electric Railway, которая 1 декабря 1926 года вошла в состав компании Keio Electric Tramway. 20 марта 1931 года была запущена линия Горё, которая вела от станции Китано до станции Тома-Горё-маэ. Движение поездов на этой линии было прекращено 21 января 1945 года.

1 октября 1967 года компанией Keio Teito Electric Railway (ныне Keio Corporation) была введена в эксплуатацию Линия Такао до станции Такаосангути.

Платформы станции были подняты над уровнем земли в начале 1990-х годов.

Планировка станции 
4 пути и две платформы, расположенные над землёй.

Близлежащие станции